Dante Agostini ist der Name folgender Personen:

* Dante Agostini (Musiker) (1921–1980), französischer Schlagzeuger und Schlagzeuglehrer
 Dante Agostini (Kanute) (* 1923), italienischer Kanute